Лас Касас Вијехас има више значења:

 Лас Касас Вијехас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Касас Вијехас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Касас Вијехас, Касас Вијехас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику